Hagenbach heißen folgende geographische Objekte:

 Hagenbach, Stadt im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Hagenbach (Haut-Rhin), Kommune im Oberelsass, Frankreich

Gemeindeteile:
 Hagenbach (Bad Friedrichshall), Stadtteil von Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Gemeinde Göstling), Ortsteil von Markt Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hagenbach (Möckmühl), Weiler der Stadt Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Oberharmersdorf) – zwei Siedlungsplätze der Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg:
 Hagenbach-Berg, Zinken
 Vor Hagenbach, Weiler
 Hagenbach (Pretzfeld), Dorf des Marktes Pretzfeld, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hagenbach (Ravensburg) – drei Wohnplätze der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg:
 Hagenbach (Ravensburg)
 Neuhagenbach (Ravensburg)
 Oberhagenbach (Ravensburg)
 Hagenbach (Schwäbisch Hall), Stadtviertel von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Ziegelwerk), Wohnplatz im Stadtteil Zell-Weierbach von Offenburg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Gewässer:
 Hagenbach (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl zwischen Jochsberg und Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hagenbach (Bernbach), rechter Zufluss des Bernbachs vor Unterheimbach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Brokhausbach), linker Zufluss des Brokhausbachs (zum noch Ahauser Aa genannten Schipbeek) vor Ahaus, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich; Oberlauf durch die Hagenbachklamm
 Hagenbach (Friedberger Ach), Unterlaufname des linken Oberlaufs der Friedberger Ach (zur Donau) bis Metzgerhof, Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hagenbach (Grimmbach), linker Oberlauf des Grimmbachs bei Obersteinach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Hagenbach), linker Seitenarm des Hagenbach (Kleuterbach) vor Buldern, Stadt Dülmen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Harmersbach), rechter Zufluss des Harmersbachs in Vor Hagenbach, Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Hassel), linker Nebenfluss der Hassel in Sachsen-Anhalt
 Hagenbach (Höllbach), rechter Zufluss des Höllbachs (zur Schussen) bei Hagenbach, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Kleuterbach), linker Oberlauf des Kleuterbachs bis Buldern, Stadt Dülmen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Kocher) – zwei linke Zuflüsse des Kochers unterhalb von Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Hagenbach (Kocher, Braunsbach, 1)
 Hagenbach (Kocher, Braunsbach, 2)
 Hagenbach, oberster Laufabschnitt bis Wimsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg des Kreuzbachs (zum Strudelbach)
 Hagenbach (Krummbach), linker Nebenzweig des parallel noch Osterbach, ab dem Rücklauf dann Krummbach genannten Bachs unterhalb von Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Lengericher Aabach), linker Zufluss des Lengericher Aabachs (als Ladberger Aa zur noch Ladberger Mühlenbach genannten Glane) nach Niederlengerich, Stadt Lengerich, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Liesing), rechter Zufluss der Liesing bei Liesingau, Markt Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Hagenbach (Lippe), rechter Zufluss der Lippe vor Boke, Stadt Delbrück, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Mussenbach), linker Zufluss des Mussenbachs (zur Ems) in der Bauernschaft Müssingen, Gemeinde Everswinkel, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Schmiedbach) nach Gailenkirchen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hagenbach, Oberlaufname des Mühltalbachs (zum Inn), bis zur Landesgrenze bei Gattern, Gemeinde Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich zu Passau, Bayern
 Hagenbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe nach Oberhausen an der Nahe, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hagenbach (Nonnenbach), linker Zufluss des Nonnenbachs (zur Stever) bei Hiddingsel, Stadt Dülmen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Passade), linker Zufluss der Dorla (rechter Oberlauf der Passade) nach Oberschönhagen, Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Prim), linker Zufluss der Prim (zum Neckar) an der Täfermühle von Aldingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hagenbach, früherer Oberlaufname des Raunetbachs bis Hagendorf, Markt Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hagenbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs bei Hagenbach, Markt Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hagenbach (Steinfurter Aa), linker Zufluss der Steinfurter Aa zwischen Laer und Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Hagenbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Brettach) nach Cleversulzbach, Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs oder Dorfbachs (zur Starzel) unterhalb des Erlenhofs von Grosselfingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Traun), zur Koppentraun im Koppenwinkel beim Hallstättersee, Oberösterreich
 Hagenbach (Trienzbach), rechter Zufluss des Trienzbachs (zur Elz, zum Neckar) vor Trienz, Gemeinde Fahrenbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hagenbach (Wipper), Bach durch Möllendorf im Landkreis Mansfeld-Südharz, Deutschland
 Hagenbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam gegenüber Reischenau, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

Hagenbach ist der Familienname folgender Personen:
 August Hagenbach (1871–1955), Schweizer Physiker
 Dieter Hagenbach (1943–2016), Schweizer Buchhändler und Verleger
 Eduard Hagenbach-Bischoff (1833–1910), Schweizer Physiker, Sohn von Karl Rudolf Hagenbach
 Karl Friedrich Hagenbach (1771–1849), Schweizer Arzt, Botaniker, Anatom, Hochschullehrer
 Karl Geigy-Hagenbach (1866–1949), Schweizer Industrieller und Autographensammler
 Karl Rudolf Hagenbach (1801–1874), Schweizer Theologe, Sohn von Karl Friedrich Hagenbach
 Peter von Hagenbach (um 1420–1474), deutscher Adliger
 Peter Hagenbach († 1502), deutscher Buchdrucker

Siehe auch:
 Hagbach
 Hagenbacher Altrhein, linker Altarm des Oberrheins bei Hagenbach, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Hakenbach